Rozgrywki okręgowe w województwie rzeszowskim w sezonie 1950.

Klasa A - OZPN Rzeszów 
 Rzeszowski OZPN

 W okręgu rzeszowskim w trzecim poziomie rozgrywkowym rozgrywano mistrzostwa klasy A ROZPN.
 Mistrzem w grupie klasy A Rzeszowskiego OZPN została Stal Mielec, a mistrzem klasy A przemyskiego APPN została Stal Stalowa Wola.

Przypisy 

1950 w piłce nożnej
1950 w polskim sporcie